À l'échelle des particuliers, on parle de recette pour désigner un procédé décrivant les ingrédients et la procédure nécessaires à la mise en œuvre d'une « préparation » : recette de cuisine, de cosmétique, de bricolage... (ex. recette de la pâte de Keyes ou des badigeons).
 En industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, la recette est un mode opératoire, c'est-à-dire la description d'un procédé de préparation.
La recette est une des phases de développement des projets informatiques.
La recette est la somme d'argent encaissée (reçue) à la suite d'une opération. Par métonymie, ce terme peut aussi désigner le bureau d'enregistrement d'un domaine foncier.
 Les recettes publiques sont l’ensemble des prélèvements opérés par les administrations publiques.
 Une recette est dans une mine, un bâtiment généralement situé à la base du chevalement de puits d'extraction, correspondant au niveau d'arrêt normal des cages, et qui permet de descendre au fond les mineurs, le matériel et les fournitures, de les remonter, et de ramener à la surface le minerai et les stériles.